Добрила Пучкова (Куманово, 6. јун 1926 — Скопље, 23. фебруар 2007) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Вучја ноћ || супруга Божина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Нешто веома деликатно ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Втора селанка
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Евка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2007.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кумановци